Canzio ist der Familienname folgender Personen:

 Decio Canzio (1930–2013), italienischer Comicautor
 Michele Canzio (1788–1868), italienischer Maler und Architekt